Franciaország
Saussey, település Côte-d’Or megyében
Saussey, település Manche megyében